Лутай — многозначный термин.

Фамилия 
 Лутай, Андрей Владимирович (род. 1986) — российский фигурист.
 Лутай, Владлен Степанович (1926—2013) — советский философ и педагог.
 Лутай, Николай Владимирович (1911—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Лутай, Фёдор Семёнович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.

Топоним 
 Лутай — населённый пункт в Китае.